Дерек Моррис (; ) — канадский хоккеист, защитник клуба НХЛ «Финикс Койотис»

Игровая карьера 
На Драфте НХЛ 1996 был выбран клубом Калгари Флэймз в первом раунде под общим 13-м номером.

Гибель фанатки 
13-летняя американка и фанатка хоккея Британи Сесил (Brittanie Cecil) умерла спустя два дня после получения травмы головы на хоккейном матче между командами «Columbus Blue Jackets» и «Calgary Flames». Матч проходил 15 марта 2002 года в спортивном комплексе «Nationwide Arena» в Коламбусе, штат Огайо. Это был первый случай смерти фаната за всю истрию НХЛ. Игрок «Flames» Дерек Моррис (Derek Morris) отбил шайбу, пущенную Эспеном Кнутсеном из «Blue Jackets», и та, перелетев стекло позади сетки, ударила Бриттани в левый висок. Девочка скончалась примерно через 48 часов после случившегося

Международная

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Реджайна Пэтс»
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»